Felsina, oude naam voor de Etruskische stad die nu Bologna is
 Felsina (geslacht), geslacht van krabspinnen